Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Навратілова, яка виступала в парі з Івоною Кучиньською.

Кучиньська і Навратілова виграли титул, перемігши у фіналі пару Раффаелла Реджі і Елна Рейнах з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Яна Новотна /  Катрін Суїр (1-ше коло)
 Катаріна Ліндквіст /  Тіна Шоєр-Ларсен (1-ше коло)
 Наталі Ерреман /  Катрін Танв'є (півфінал)
 Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (півфінал)

Сітка

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Porsche Tennis Grand Prix
Тур WTA 1988